Zuhause ist der Titel von:

 Zuhause (Lied), Lied von Adel Tawil
 Zuhause (Album), Album von Truck Stop

Zu Hause ist der Titel von:
 Zu Hause (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1887)
 Zu Hause (Heftromanserie), Heftromanserie des Zauberkreis Verlags

Siehe auch: